Lars Andersson est un nom suédois qui peut faire référence à :

 Lars Andersson (né en 1948), canoéiste olympique suédois ;  
 Lars Andersson (né en 1988), cycliste suédois ;  
 Lars Andersson (né en 1956), cavalier olympique suédois ;  
 Lars Andersson, footballeur suédois ;  
 Lars Andersson (né en 1954), écrivain suédois ;   
 Lars Andersson, copilote en rally suédois ;   
 Lars Andersson i Hedensbyn (1888–1974), homme politique suédois ;  
 Lars Gabriel Andersson (1868–1951), éducateur et herpétologue suédois ;  
 Laurentius Andreae (vers 1470–1552), pasteur et savant suédois.